BFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto J. B. M. Hertzog, Bloemfontein, Sudafrica